gaz ziemny
gaz ziemny sprężony – CNG
gaz ziemny skroplony – LNG
gaz płynny (propan-butan) – LPG
 gaz koksowniczy – inaczej gaz świetlny lub miejski.